Green Line steht für:

Stadtbahn/U-Bahnlinien:

 Green Line (Chicago), Hochbahnlinie
 Green Line (MBTA), U-Straßenbahnlinie in Boston
 Green Line, Stadtbahnlinie in Dallas/Texas und Umgebung

Sonstiges:

 Green Line (Lehrwerksreihe), Lehrwerksreihe für den Englischunterricht
 Green Line, De-facto-Grenze zwischen der Republik Zypern und Nordzypern, siehe Republik Zypern #Integration in die EU
 GreenLine, Škoda-Modelle

Siehe auch:
 Grüne Linie (Begriffsklärung)